

Sigle 
 Jeunes Socialistes pour la Rénovation  – movimento politico giovanile francese

Aziende 
 JSR Corporation  – azienda chimica giapponese

Codici 
 JSR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jessore (Bangladesh)

Informatica 
 Java Specification Request  – descrizione di proposte e specifiche per la piattaforma Java, mantenuta dal Java Community Process 
 Jump to SubRoutine – Comando del linguaggio assembly per computer. L'esecuzione del codice salta alla locazione di memoria specificata, ma prosegue dalla locazione successiva al JSR quando viene incontrato un comando RTS (Return from SubRoutine), a differenza di JMP, che è un salto incondizionato)